Single numer jeden w roku 2007 (USA)
 Single numer jeden w roku 2007 (Japonia)

Zobacz też